Сан Мигел Идалго има више значења:

 Сан Мигел Идалго (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мигел Идалго (Запотитлан Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику